USS Duncan je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Duncan (DD-46) 
 USS Duncan (DD-485) 
 USS Duncan (DD-874)
 USS Duncan (FFG-10)

ja:ダンカン (駆逐艦)